Alma-Atinskaja (metrostation Moskou) - metrostation in Moskou vernoemd naar Alma Ata (Almaty)
 Alma-Atinskaya Verklaring - zie Alma-Ata Protocol